Четь — четверта частина чого-небудь, чверть.
 Четь — річка в Росії, у Томській області, права притока Кії
 Четь — у Московській державі XVI–XVII століть — державна установа, що відала фінансами та адміністративно-судовими справами тяглого населення окремих територій держави. Наприклад, четь дяка Варфоломія Іванова, Галицька четь. Адміністративні одиниці стали іменуватися «чвертями» після здобуття Казані (до цього були Владимирська, Новгородська і Рязанська «третини»).
 Четь (чверть) — одиниця російської системи мір:
 Четь — одиниця площі, що дорівнювала 1/2 десятини засіяної землі, приблизно 0.5 гектара. Частина одиниці податного оподаткування, сохи в Московській державі, використовувалася як одиниця помісного окладу посадових осіб.
 Четь — міра об'єму сипучих тіл, що дорівнювала близько 200 літрів. Назва походить від міскості такого об'єму — чверті каді або окова.

Примітки